Reli Cipar je natjecanje u reliju koje se svake godine održava na Cipru od 1970.g. Utrku organizira Ciparski automobilski savez (engl. Cyprus Automobile Association), baza utrke je grada Limassol, a ntjaecanje se odvija na šljunčanim cestama u planinama Troodos.
Reli Cipar bio je u kalendaru FIA Svjestkog prvenstva u reliju od 2000. do 2006., da bi 2007. i 2008. bio u kalendaru FIA Bliskoistočnog prvenstva u reliju.
Sezone 2009. Reli Cipar se vratio u kalendar Svjetskog prvenstva u reliju.

Svjetsko prvenstvo u reliju i Bliskoistočno prvenstvo u reliju

Vanjske poveznice
 Službene internet stranice 
 Fotografije s Relija Cipar 

Cipar
Šport na Cipru